Osoby:
 Jakob Immanuel Pyra – niemiecki poeta

Inne:
 Pyra – słowo z gwary poznańskiej, oznacza ziemniak
 Pyra – miejscowość na Białorusi
 Pyra – miejscowość w Rosji

Zobacz też:
 Große Pyra
 Kleine Pyra
 Pomnik Pyry w Poznaniu
 Pyhra